Соревнования в беге на 400 метров с барьерами у женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 5, 6 и 8 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

В декабре 2022 года результат россиянки Наталья Антюх, выигравшей золото, был признан недействительным за нарушение допинговых правил. Ожидается перераспределение наград.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Медалисты

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Полуфинал 3

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы на сайте IAAF

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
Бег с барьерами на Олимпийских играх